Serie B i fotboll 1982/1983 innebar att Milan, Lazio, och Catania gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1982 i Italien
1983 i Italien
Fotbollssäsongen 1982/1983
1982/1983